Марија де лос Анхелес има више значења:

 Марија де лос Анхелес (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Марија де лос Анхелес (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику